Rambo III — компьютерная игра в жанре action. Основывается на фильме 1988 года «Рэмбо 3».

Обзор игры 
Игра представляет собой action с элементами авиасимулятора и логических игр. В игре используется графика с применением изометрической проекции и режима top-down, а также трёхмерная графика. Игровые экраны сменяют друг друга в горизонтальной и вертикальной плоскости по мере того, как персонаж выходит за пределы экрана.

По сюжету, герой игры, Джон Рэмбо, должен покинуть Афганистан, добравшись до границы государства.

Уровни в игре делятся на два типа. Первый (первые два уровня) — это замкнутые локации, на которых присутствуют противники (солдаты) и полезные предметы. Действие уровней происходит внутри или снаружи того или иного здания, состоящего из коридоров и комнат, соединённых дверьми. Второй тип представлен только на одном, третьем (финальном), уровне; персонаж находится в кабине вертолёта, летящего на малой высоте, и уничтожает атакующих его солдат и боевую технику (вертолёты Ми-24, танки Т-72), а также мины. Важно не дать противникам приблизиться слишком близко к машине. В отличие от предыдущих уровней, игровой мир на финальном уровне отображается от третьего лица.

Персонаж вооружён автоматом, луком, ножом и гранатами. Противники также имеют при себе автоматы.

Помимо оружия, в ходе игры персонаж собирает и в дальнейшем использует различные предметы. Например, аптечка нужна для пополнения запаса здоровья, ключ — чтобы открывать запертые двери, и т. д. Собранные на данный момент предметы и текущее оружие отображаются на игровом интерфейсе внизу экрана.

В игре также присутствуют логические элементы — к примеру, чтобы отключить сигнализацию, необходимо отыскать выключатель.

Master System 
Игра представляет собой шутер от первого лица с горизонтальным сайд-скроллингом (игровые экраны сменяют друг друга слева направо). Также присутствуют элементы авиасимулятора с видом от третьего лица.

По сюжету, герою нужно добраться до вражеского главаря и уничтожить его.

Уровни в игре — локации, на которых присутствуют многочисленные противники. В течение шести уровней персонаж перемещается по различным территориям, уничтожая врагов-солдат, а затем, на седьмом уровне, садится в вертолёт и расстреливает атакующую его боевую технику — танки и вертолёты.

Персонаж вооружён автоматом (АКМ) и двумя видами гранат.

Основные противники в игре — солдаты, атакующие из автоматов и другого оружия (например, миномётов). Солдаты нападают поодиночке или группами. Иногда противники находятся в укрытиях (в окопах, за мешками с песком, различных строениях) или в технике (танках и вертолётах). За уничтожение противников начисляются игровые очки. Здоровье персонажа отображается индикатором (линией); чем больше здоровья останется к концу уровня, тем больше можно получить бонусных очков.

Также по ходу игры иногда встречаются мирные жители, которых нельзя уничтожать.

Боссов как таковых в игре нет. Однако в конце предстоит встретиться с финальным боссом — большим вертолётом Ми-24, несущих на себе несколько пулемётов, расположенных на крыльях и в носовой части.

Mega Drive/Genesis 

Игра представляет собой action с элементами шутера. В игре представлены два вида графического оформления: графика с использованием изометрической проекции, вертикального скроллинга и режима top-down (в основных уровнях) и трёхмерная графика (во время сражений с боссами).

По сюжету, Джон Рэмбо должен спасти своего командира полковника Траутмана из плена, в который тот попал во время боевых действий в Афганистане, а затем вместе выйти за пределы границы государства.

Игровой процесс заключается в следующем. Персонаж перемещается по шести уровням-локациям, уничтожает врагов, используя различное вооружение (автомат, нож, лук с разрывными снарядами и бомбы с часовым механизмом) и выполняет задания (зачистить территорию, спасти заложников, взорвать ящики с боеприпасами и др.). Боеприпасы к оружию можно пополнять в ходе уровня, собирая различные предметы (значки с изображёнными на них буквами A, B и т. д.). После каждого уровня происходит сражение с боссом — вертолётом или танком; при этом герой может использовать только один вид оружия (лук), регулируя его мощность.

Враги в игре — солдаты и пушки. Солдаты вооружены автоматами и могут передвигаться на машинах (грузовиках и джипах, позднее — танках), а также атаковать героя со сторожевых вышек. Пушки представляют собой стационарные сооружения, имеющие некоторый запас прочности и атакующие одиночными снарядами. Чаще всего они располагаются в проходах между стенами, преграждая путь; чтобы пройти далее по уровню, необходимо уничтожить пушку. На более поздних уровнях появляются танки; так же как и пушки, танки атакуют снарядами, но гораздо большей мощности.

Примечания

Ссылки 
 Rambo III на сайте журнала Игромания
 Rambo III — обзор версии для Sega Master System на сайте Video Game Critic

Рэмбо (серия игр)
Компьютерные игры 1988 года
Компьютерные игры 1989 года
Компьютерные игры 1991 года
Игры для Amiga
Игры для Amstrad CPC
Игры для Atari ST
Игры для Commodore 64
Игры для DOS
Игры для MSX
Игры для Sega Master System
Игры для Sega Genesis/Mega Drive
Компьютерные игры, разработанные Ocean Software